Cinema
 Into the Blue (1950), filme com Michael Wilding
 Into the Blue (2005), filme com Jessica Alba
 Into the Blue 2: The Reef, sequência do filme de 2005

Outros usos
 Into the Blue (canção), gravada por Kylie Minogue